bł. Bonifacy z Cremony (1200–1272) – 
 bł. Bonifacy Żukowski (1913–1942) – polski franciszkanin, męczennik

Zobacz też:
 Święty Bonifacy